Бернард Глемзер (; , Лондон — , Нью-Йорк) — англо-американский писатель, работал в различных жанрах, в том числе научной фантастики, писал документальные и научно-популярные книги для детей.

Писал также под псевдонимами Роберт Крэйн (Robert Crane), Джеральдин Нэпьер (Geraldine Napier).

Биография 
Во время Второй мировой войны был офицером разведки Британских Королевских ВВС, работал несколько лет в Соединенных Штатах выполняя поручения правительства Великобритании. Позже посвятил себя только писательской деятельности и переехал в США. Первый роман автора «Любовь друг к другу» (Love for Each Other), рассказывающий о жизни одной британской семьи перед Второй мировой войной, был опубликован в 1946 году. Среди других его романов «Gallery of Women» (1957), о противоречивой женской любви; «Girl on the Wing» (1960), о стюардессах; и «The 60th Monarch» (1974). По его роману «Небесные девушки» (Girl on the Wing) (повторно роман был переиздан как Fly Girls), был снят фильм-комедия «Come Fly With Me» (1963).

Псевдонимом Роберт Крэйн Глемзер подписывал свои научно-фантастические произведения, в частности «Пурпурные поля» (1953)(рус. перевод, издано впервые на русском языке в 1967 г. в Библиотеке современной фантастики, т. 10), «Прогулка героя» (1954).

Под женским именем Джеральдин Нэпьер создавал романтические новеллы.

Глэмзер написал документальный роман «Человек против рака» (1969) основываясь на своих беседах-интервью с известными учеными-медиками, исследователями рака. Глэмзер написал ряд научно-популярных книг для детей, а его работы «Все о человеческом теле» и «Все о биологии» были переведены на многие языки мира и распространялись в странах Африки, Азии и Ближнего Востока по образовательным программам ЮНЕСКО.

Избранные произведения 
 Astonished Father — 1945
 Любовь друг к другу (Love for Each Other) — 1946
 Night’s Yawning Peal — 1952
 The Purple Fields (1953) /под псевдонимом Роберт Крэйн/
 Прогулка героя (Hero`s Walk) — 1954 /роман под псевдонимом Роберт Крэйн/
 The Female — 1955
 Gallery of Women — 1957
 Girl on the Wing — 1960
 Человек против рака (Man Against Cancer) — 1969 /документальный роман/
 The 60th Monarch — 1974
 Все о человеческом теле (All About the Human Body)
 Все о биологии (All About Biology)

Примечания 

Писатели-фантасты США
Английские писатели